La justicia poética es un tópico literario en el cual la bondad y la virtud son finalmente premiadas y la maldad castigada, sin que las primeras sean una causa lógica de la segunda. 

El término «justicia poética» también puede referirse a:
Poetic Justice, película de 1993.

Ironía
Técnicas narrativas